Patrick Kaleta (né le  à Angola, dans l'État de New York aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de ailier droit.

Carrière de joueur
Il a été repêché au ,  au total par les Sabres de Buffalo au repêchage d'entrée de 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Petes de Peterborough ||  LHO ||67 ||7 ||9 ||16 ||67 ||7 ||0 ||0 ||0 ||6  
|-
| 2003-2004|| Petes de Peterborough || LHO ||67 ||14 ||14 ||28 ||126 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2004-2005|| Petes de Peterborough || LHO ||62 ||24 ||28 ||52 ||146 ||14 ||3 ||3 ||6 ||30 
|-
| 2005-2006|| Petes de Peterborough ||  LHO ||68 ||16 ||35 ||51 ||121 ||19 ||8 ||10 ||18 ||43 
|-
| 2006-2007|| Americans de Rochester || LAH ||58 ||5 ||10 ||15 ||133 ||5 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
| 2006-2007|| Sabres de Buffalo || LNH ||7 ||0 ||2 ||2 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Americans de Rochester ||  LAH ||29 ||1 ||3 ||4 ||109 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||40 ||3 ||2 ||5 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||51 ||4 ||5 ||9 ||89 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Sabres de Buffalo ||  LNH ||55 || 10 || 5 || 15 || 89 || 6 || 1 || 1 || 2 || 22  
|-
| 2010-2011|| Sabres de Buffalo ||  LNH || 51|| 4|| 5|| 9|| 78|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6 
|-
| 2011-2012|| Sabres de Buffalo ||  LNH || 63|| 5|| 5|| 10|| 116|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Sabres de Buffalo ||  LNH || 34|| 1|| 0|| 1|| 67|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2013-2014 || Sabres de Buffalo || LNH || 5 || 0 || 0 || 0 || 5 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Americans de Rochester || LAH || 7 || 1 || 3 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Sabres de Buffalo || LNH || 42 || 0 || 3 || 3 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Americans de Rochester || LAH || 26 || 1 || 2 || 3 || 33 || - || - || - || - || -

|348 || 27 || 27 || 54 || 542 || 12 || 2 || 3 || 5 || 28

Références 

Naissance en juin 1986
Naissance dans le comté d'Érié (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Petes de Peterborough